Genètica:
Haplogrup I del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà I, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.